Инфе́кция (от  «заражать») — первоначально, заражение живых организмов микроорганизмами.
Кроме того, с этим названием в Википедии связаны некоторые статьи:
 Инфекция — заражение организмов.
 Инфекция, передающаяся половым путём — венерические заболевания.
 Инфекция (группа) — советская/российская панк-группа, основанная в 1986 году Найком Борзовым.
 Инфекция (Вавилон-5) — эпизод первого сезона научно-фантастического сериала «Вавилон-5» (1994-97).
 Инфекция (фильм) — фильм-катастрофа режиссёра Стивена Содерберга (2011).
 Инфекция (фильм, 2013) — фильм ужасов режиссёра Эрика Инглэндома.

См. также 
 Инфекционные заболевания